Tucholsky bezeichnet:
 den Schriftsteller und Journalisten Kurt Tucholsky (1890–1935)
 Mary Gerold (1898–1987), geschiedene Tucholsky (zweite Ehefrau) und Nachlassverwalterin
 Else Weil (1889–1942), geschiedene Tucholsky (erste Ehefrau) und Vorbild der Figur Claire in Tucholskys „Rheinsberg – ein Bilderbuch für Verliebte“

und die nach ihm benannten Institutionen:
 Kurt-Tucholsky-Stiftung
 Kurt Tucholsky-Gesellschaft
 Kurt-Tucholsky-Preis 
 Tucholsky-Preis
 Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Minden
 Kurt-Tucholsky-Schule (Flensburg)

Siehe auch:
 Tucholski